1. skupina Americké zóny Davis Cupu 2014 obsahuje šest účastníků. Dva vítězné týmy ze 2. kola postupují do baráže Světové skupiny. Družstvo, které prohraje ve druhém kole baráže této skupiny sestupuje do 2. skupiny Americké zóny pro rok 2015. 

Americká zóna je jedna ze tři regionálních soutěží Davisova poháru 2014, v níž existují tři výkonností skupiny.

Zúčastněné státy 
Nasazené týmy:
 
 
Další týmy

Pavouk

První kolo

Ekvádor vs. Venezuela

Dominikánská republika vs. Uruguay

Druhé kolo

Ekvádor vs. Brazílie

Kolumbie vs. Dominikánská republika

Reference

Externí odkazy 
  1. skupina Americké zóny Davis Cupu 2014 na oficiální stránce soutěže

1. skupina Americké zóny